Molekulska formula -{C17H26N4O}- se može odnositi na:

 Alniditan
 Emedastin